A T és a T1 típusú járművek a bécsi 6-os metrón közlekednek. Ugyan képesek villamospályán is haladni, de a bécsi villamospályán nagy űrszelvényük (szélességük) miatt nem szoktak utasokat szállítani. A T típusú járművekkel még a Wiener Lokalbahnon is lehet találkozni, ahol 400-as sorozatnak hívják őket. Ugyan a járművek gyártója, a Bombardier nem osztrák cég, a járművek mégis Bécsben, konkrétan a 21. kerületben készültek. Egy átlagos szerelvény négy járműből áll, ahol 232-en tudnak leülni, és további 544 utasnak jut állóhely.

Története 
A bécsi Stadtbahn utolsó megmaradt vonalát, Gürtelliniét 1989-ben „alakították” át metróvá, ami a 6-os számot kapta. Már akkor felmerült, hogy elektronikailag a másik négy metróvonalhoz igazítsák, de ez túl költséges lett volna, így -takarékossági okokból- maradt a felsővezetékes áramellátási rendszer. Ezen a pályán képtelenek az U szériás járművek közlekedni, így maradtak a régi E6 és c6 típusú járművek.
Ezeknek az 1980-as években készült járműveknek kiváltására vásároltak alacsony padlószintű T típusú járműveket. Az első járművet 1992-ben gyártotta le a Bombardier, majd 1993-ban közlekedett először. 
Az új kétirányú járművek képesek voltak a régebbi típusokkal közösen menni, így vegyes szerelvények is előfordultak. Az első ilyen vegyes üzem  1994. február 6-án állt össze, amelyek a következő képen álltak fel: A szerelvény két végén egy-egy E6-os motorkocsi, utánuk egy-egy C6-os, melyek közrefogták a középen lévő T motorkocsit. (képlettel: E6+c6+T+c6+E6). Egy hónappal később egy rövidebb összeállítással, a T+c6+E6 is lehetett utazni, de ezt hamarosan elhagyták. 
A metrók 2000-ig folyamatosan álltak forgalomba, és szorították vissza a régebbi E6/c6 típust. A 78. kocsit azonban már nem követte újabb T jármű, 2000-ben abbamaradt a beszerzésük, ugyanis 2004-ben már egy továbbfejlesztett változat vásárlását fontolgatták. A továbbfejlesztett változatát, a T1 -es  külsőre majdnem megegyeznek az elődjükkel.  Az első új járművet 2007-ben gyártották le, és 2008 óta ők is fokozatosan állnak forgalomba. Az utasok 2008 május  27-én használhatták először a T1-es verziót. Az ő elterjedésesükkel 2008 karácsonyára az utolsó régi, E sorozatú metrót is nyugdíjazni tudták, jelenleg is csak T és T1-es járművekkel lehet utazni a 6-os metró vonalán. A két típus egymással kompatibilis és gyakran előfordulnak vegyes szerelvények. Egy szerelvény négy darab kocsiból áll, de 2008-ig csúcsidőn kívül lehetett találkozni három kocsis rövid szerelvénnyel is („kurzzug”). 
Annak ellenére, hogy nem csak metróként, hanem villamosként is képesek közlekedni eddig csak egyszer fordult elő, hogy villamospályán utasokat szállítottak.  1999-ben egy nyílt nap alkalmából a 2632-es és 2621-es metrókocsi utasokat vittek a köztemető és a főműhely között, és ehhez hasonló esemény máig sem történt.

Műszaki adatok 
Minden jármű három egységből áll és négy, egyenként 110 kW teljesítményű motorral rendelkezik.

Állományi adatok

Galéria

Fordítás

Források 
 Stadtverkehr Wiki
 Wiener Untergrund 
 Fanpange der Wiener Linien

További információk

Bécsi metrókocsik